Bubacarr Sanneh – calciatore gambiano
 Edrissa Sanneh, noto come Idris – giornalista, personaggio televisivo e opinionista gambiano naturalizzato italiano
 Suwaibou Sanneh – velocista gambiano
 Tony Sanneh – ex calciatore statunitense